Эбонг:
 Эбонг, Макс (род. 1999) — белорусский футболист.
 Эбонг, Эрнест (род. 1962) — камерунский футболист.